Csizmadia ist der Name von:

 Csaba Csizmadia (* 1985), ungarischer Fußballer
 Imre Csizmadia (1932–2022), ungarisch-kanadischer Chemiker
 István Csizmadia (* 1944), ungarischer Kanute